Гайворонський Василь Андрійович — український письменник.
 Гайворонський Іван Григорович — український футбольний функціонер.
 Гайворонський Михайло Орест — український композитор, музикант, диригент.
 Гайворонський Петро Євгенович — український письменник, краєзнавець.